70-puntenplan (Spirit), een inhoudelijk totaalplan als antwoord te bieden op de migrantenproblematiek van de Belgische links-liberale politieke partij spirit
 70-puntenplan (Vlaams Blok), een in 1992 door de Belgische politieke partij Vlaams Blok opgesteld plan als 'antwoord op het vreemdelingenprobleem'